Новая Романовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Новая Романовка — село в Мглинском районе Брянской области.

Украина 
 Новая Романовка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.